Чемпиона́т Литвы по футбо́лу 1927 го́да () — шестой розыгрыш чемпионата Литвы по футболу.

Групповой турнир

Группа «Каунас»

Группа «Клайпеда»

Предварительный этап

Северный дивизион

Южный дивизион

Финал группы «Клайпеда»

Группа «Шяуляй»

Финальный турнир

Ссылки 
 История чемпионатов Литвы по футболу на RSSSF

Футбол в Европе в 1927 году
1920-е годы в Литве
Чемпионат Литвы по футболу